Diese Liste enthält alle offiziellen Spiele der belgischen Fußballnationalmannschaft der Männer.

Länderspiele

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Spielstädte

Länderspielbilanzen 
Belgien war erster Länderspielgegner für Frankreich und die Niederlande und spielte als erste europäische Mannschaft gegen Gabun (1993) und Paraguay (1930).

Weblinks 
 Homepage des Königlich Belgischen Fußballverbandes (RFBA) (niederländisch) bzw. französisch
 FIFA-Ergebnisdatenbank
 RSSSF-Ergebnisliste (englisch)
 The Red Devils Archive (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Belgien
!